Llevan el apellido Bergamín, los siguientes personajes:

 Francisco Bergamín García, (1855 - 1937) abogado y político español
 Rafael Bergamín, (1891 - 1970), arquitecto español, hijo de Francisco
 José Bergamín, (1895 - 1983), escritor español, hijo de Francisco